Une cathédrale de la Trinité ou cathédrale de la Sainte-Trinité est une cathédrale dédiée à la Trinité. Il existe :

 Argentine
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Buenos Aires ;
 Allemagne
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Dresde ;
 Belgique
 la pro-cathédrale de la Sainte-Trinité, à Bruxelles ;
 Bosnie-Herzégovine
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Mostar ;
 Canada
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Québec ;
 États-Unis
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Chicago ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à New Ulm ;
 Éthiopie
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Addis-Abeba ;
 Finlande
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Oulu ;
 France
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Laval ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, cathédrale orthodoxe russe à Paris ;
 la cathédrale américaine de Paris, également surnommée cathédrale de la Sainte-Trinité, à Paris ;
 Géorgie
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Tbilissi ;
 Gibraltar
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Gibraltar ;
 Haïti
 la cathédrale de la Sainte-Trinité de Port-au-Prince ;
 Irlande
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Waterford ;
 Israël
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Jérusalem ;
 Lettonie
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Riga ;
 Nouvelle-Zélande
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Auckland ;
 Roumanie
 la cathédrale de la Trinité, à Alba Iulia ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Blaj ;
 la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité, à Sibiu ;
 Royaume-Uni
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Downpatrick ;
 Russie
 la cathédrale de la Trinité, à Pskov ;
 la cathédrale de la Trinité, à Saint-Pétersbourg ;
 la cathédrale de la Trinité, à Serguiev Possad ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Verkhotourié ;
 Serbie
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Kraljevo ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Niš ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Vranje ;
 Slovaquie
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Žilina ;
 Trinité-et-Tobago
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Port-d'Espagne ;
 Ukraine
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Dnipro ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Potchaïv ;
 la cathédrale de la Sainte-Trinité, à Tchernihiv ;

et les cathédrales de la catégorie

Voir aussi 
 

Sainte-Trinité
 01